Эйлиг-Хем () — топоним в Тыве России.

 Эйлиг-Хем — село в Улуг-Хемского кожууне, административный центр и единственный населённый пункт Эйлиг-Хемского сумона. 
 Эйлиг-Хем — река, впадает в Саяно-Шушенское водохранилище. 
 Эйлиг-Хем – другое название сумона Эйлиг-Хемский.